Sirio il Dragone (Shiryu) – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Shiryu – personaggio dell'anime e manga One Piece
 Shiryu – ring name del wrestler Kaz Hayashi
 Shiryu Hayashi – maestro di scherma giapponese del Periodo Edo